FURG FM é uma estação de rádio educativa brasileira sediada em Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Opera no dial FM, na frequência 106,7 MHz e pertence à Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Seus estúdios estão localizados no campus do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e seus transmissores estão na Praça Xavier Ferreira, no centro de Rio Grande.

Ligações externas
Página oficial

Universidade FM (Rio Grande)
Estações de rádio fundadas em 1988
Fundações no Rio Grande do Sul em 1988